Золотой дождь — словосочетание, имеющее несколько значений:

 «Золотой дождь» — выражение, означающее внезапное и легко доставшееся богатство.
 Золотой дождь — народное название нескольких кустарников, усыпанных весной жёлтыми цветками:
 ,
 .
 «Золотой дождь» — сексуальное удовольствие, связанное с мочеиспусканием на полового партнёра.
 «Золотой дождь» в химии — реакция обмена, результатом которой является выпадение золотистых кристаллов.
 Золотой дождь в метеорологии — крупный дождь, проходящий во время заката, при котором свет от солнца проникает под облачный слой и отражается в каплях, при этом создаётся эффект золотого цвета капель.
 «Золотой дождь» — музыкальный альбом рок-группы «Чолбон» 2000 года.

Примечания